Pautasso apellido de origen italiano.

Personas 
 Jorge Pautasso (n. 1971) baloncestista argentino;
 Jorge Pautasso (n. 1962) futbolista argentino;
 Sergio Pautasso (n. 1967) escritor italiano.